Cendrino Misidjan, Surinaams-Nederlands voetballer
Virgil Misidjan, Nederlands voetballer en neef van Cendrino

Zie ook 
 Misiedjan